Аненто () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Дарока. Занимает площадь 21,59 км². Население — 136 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Муниципалитеты Сарагосы